Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de McIntosh (McIntosh County) :
Comté de McIntosh, situé dans l'État du Dakota du Nord ;
Comté de McIntosh, situé dans l'État de Géorgie ;
Comté de McIntosh, situé dans l'État de l'Oklahoma.